Recepção (armazém) — atividade no armazém
 Recepção (atendimento) — local de recepcionar e orientar pessoas
 Receptor (bioquímica)
 Estética da recepção
 Teoria da recepção

Desambiguações de biologia